Stöffler bzw. Stoeffler ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Stöffler (* 1939), deutscher Geologe und Mineraloge
 Ernest Stoeffler (1911–2003), deutsch-amerikanischer Kirchenhistoriker
 Friedrich Stöffler (1894–1982), deutscher Politiker und Stellvertretender Landesdirektor des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
 Johannes Stöffler (1452–1531), deutscher Mathematiker und Astronom
 Josef Stöffler (1910–2001), österreichischer Politiker (ÖVP)

Stöffler bzw. Stoffler steht für:

 (4283) Stöffler, ein nach Dieter Stöffler benannter Asteroid
 
Stöfler bzw. Stofler steht für:
 Stöfler (Mondkrater), benannt nach Johannes Stöffler